AIS může znamenat: 
 syndrom necitlivosti vůči androgenu
 Abbreviated Injury Scale, chirurgická stupnice závažnosti zranění (1–6)
 Americká informační služba (V Československu zakázaná 19.4.1950)
 As i said, viz Seznam zkratek v online diskusích